Gefahr im Verzug steht für:
 Gefahr im Verzug, Begriff aus dem Verfahrensrecht

Gefahr im Verzug ist der Titel folgender Filme:
 Gefahr im Verzug (Film) (Péril en la demeure), französischer Film von Michel Deville aus dem Jahr 1985 
 Wilsberg: Gefahr im Verzug, deutscher Fernsehfilm von Hans-Günther Bücking (2010)
 Helen Dorn: Gefahr im Verzug, deutscher Fernsehfilm von Alexander Dierbach (2016)